Aleksander Małecki – schermidore polacco
 Kamil Małecki – ciclista su strada polacco
 Patryk Małecki – calciatore polacco